

Geografia
 Key West – città e isola nelle Florida Keys
 Key West – area non incorporata della contea di Dubuque, Iowa
 Key West No. 70 – municipalità rurale del Saskatchewan, Canada

Televisione
 Key West – film per la televisione statunitense del 1973 diretto da Philip Leacock
 Key West – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1993